

Населені пункти та їхні частини
 Жабенець — село в гміні Бондково Александровського повіту Куявсько-Поморського воєводства
 Жабенець — село в гміні Топулька Радзейовського повіту Куявсько-Поморського воєводства
 Жабенець — село в гміні Ліпно Ліпновського повіту Куявсько-Поморського воєводства
 Жабенець — село в гміні П'ясечно Пясечинського повіту Мазовецького воєводства
 Жабенець — село в гміні Парисув Ґарволінського повіту Мазовецького воєводства
 Жабенець — частина міста Нешава в Александровському повіті Куявсько-Поморського воєводства
 Жабенець — частина міста Лодзь в Лодзинському воєводстві
 Жабенець — частина села Немислув у гміні Поддембіце Поддембицького повіту Лодзинського воєводства
 Жабенець — частина села Рожнятув у гміні Унеюв Поддембицького повіту Лодзинського воєводства
 Жабенець — частина села Хожина в гміні Осьякув Велюнського повіту Лодзинського воєводства
 Жабенець — частина села Віхерник у гміні Скомлін Велюнського повіту Лодзинського воєводства
 Жабенець — частина села Домброва-Відавська в гміні Відава Ласького повіту Лодзинського воєводства
 Жабенець — частина села Рихлоциці в гміні Конопниця Велюнського повіту Лодзинського воєводства
 Жабенець — частина села Белянкі в гміні Бжезіни Бжезінського повіту Лодзинського воєводства
 Жабенець — частина села Дземенжиці в гміні Рацлавіце Меховського повіту Малопольського воєводства
 Жабенець — частина села Козлув у гміні Козлув Меховського повіту Малопольського воєводства
 Жабенець — частина села Лавечко-Старе в гміні Пшиленк Зволенського повіту Мазовецького воєводства
 Жабенець — частина села Ліпіни в гміні Пільзно Дембицького повіту Підкарпатського воєводства
 Жабенець — частина села Мальмужин у гміні Мнюв Келецького повіту Свентокшиського воєводства
 Жабенець — частина села Якубово в гміні Пецкі Мронґовського повіту Вармінсько-Мазурського воєводства
 Жабенець — осада в гміні Надажин Прушковського повіту Мазовецького воєводства

Примітки